Jean Veillet (1664-1741), ancêtre unique des Veillet et Veillette d’Amérique.
 Jean Veillet (1901-1985), médecin français, Résistant et personnalité politique locale.